Лос Барбечос има више значења:

 Лос Барбечос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Барбечос (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Барбечос (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Барбечос (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Барбечос (Виља дел Карбон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Барбечос (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Барбечос (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Барбечос (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Барбечос (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Барбечос (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Барбечос (Тотутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику